Pitanga (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Pitanga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Pitanga, andere naam voor Surinaamse kers